Island Lake Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Island Lake Township (Lyon County, Minnesota)
 Island Lake Township (Mahnomen County, Minnesota)